In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen ab 1946 zusammenhängend aufgelistet.

Dabei wird unterschieden zwischen den Ergebnissen der Kreiswahlen, in denen z. B. der Kreistag gewählt wird, und den Ergebnissen in den einzelnen Städten und Gemeinden (Stadtrat, Gemeinderat), die hier für das ganze Land Niedersachsen zusammengefasst wurden.

Bei den Wahlen 1946 bis 1956 und seit 1977 hatte jeder Wähler jeweils drei Stimmen, die er beliebig auf die Kandidaten verteilen konnte. Bei den Wahlen 1961 bis 1976 hatten die Wähler jeweils nur eine Stimme zur Verfügung.

Wahltage

Kreiswahlen

Wahlbeteiligung

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Gemeindewahlen

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Weblinks 
 Ergebnisse der Kreiswahlen in Niedersachsen seit 1946. Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), 2019.
 Ergebnisse der Gemeindewahlen in Niedersachsen seit 1946. Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), 2019.
 Ergebnisse der Gemeindewahlen in Niedersachsen seit 1986 nach Parteien. Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), 2019.

!